Владисла́в Коле́сников:
 Колесников, Владислав Григорьевич (1925—2015) — министр электронной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Колесников, Владислав Сергеевич (род. 1984) — казахстанский хоккеист.